Navnet Schall kan henvise til flere personer:
 Britta (Caroc) Schall Holberg
 Claus (Nielsen) Schall
 Peder Schall